Communio (lateinisch für „Gemeinschaft“) bezeichnet
 eine vollständige Kirchengemeinschaft
 in der katholischen Kirche die Gemeinschaft mit Christus in der Kommunion bei der Messfeier
 einen Teil des Propriums, s. Communio (Liturgie)
 die katholisch-theologische Fachzeitschrift Communio (Zeitschrift)
 die Communio-Theologie (Ekklesiologie)
 die lateinische Übersetzung für koinonia

Siehe auch:
 Communion